

Personnalité 

 Scipion l'Africain (235 av. J.-C.-183 av. J.-C.), général et homme d'État romain ;
 Constantin l'Africain (1010-1087), médecin tunisien ;
 Léon l’Africain (1488-1548), diplomate et explorateur d’Afrique du Nord ;
 Benoît l'Africain (1526-1589), saint catholique.

Titres 

 L’Africain (1872), opéra en 5 actes d'André Simiot ; 
 L’Africain (1967), roman américain d’Harold Courlander ;
 L’Africain (1983), film français de Philippe de Broca ;
 L'Africain (2004), récit de J. M. G. Le Clézio ;
 L'Africain (2007),  du reggaeman ivoirien Tiken Jah Fakoly.

Voir aussi 
 Baie de l'Africain, baie de l'ouest de la Grande Terre des Kerguelen
 La Vieille Dame et l'Africain (1987), téléfilm français d’Alain Dhouailly